Junior-VM i håndbold 1999 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1999 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1999 (kvinder)